Het seizoen 2000/01 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 2000 en eindigde op 27 mei 2001 met de finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De beker ging naar KVC Westerlo, dat Lommel SK versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2000/01